Канатчиково (Канатчикова дача) — местность на юге Москвы, между линиями Малого кольца Московской железной дороги и Павелецкого направления.
 Канатчиково (станция) — железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги.
 «Канатчиково» — проект пассажирской станции Малого кольца Московской железной дороги под площадью Гагарина. В дальнейшем была переименована в платформу «Площадь Гагарина».
 «Канатчикова дача» — народное название Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева за расположение в местности Канатчиково (Канатчикова дача).